"Cândido de Abreu" pode ser:
 Cândido de Abreu, município do Paraná
 Cândido Ferreira de Abreu, político paranaense

Desambiguações de topônimos